Das St. Petersburg Ladies Open 1991 war ein Damen-Tennis-Teppichplatzturnier in Sankt Petersburg. Es war Teil der WTA Tour 1991 und fand vom 23. bis 29. September 1991 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1991
Tennisturnier in Sankt Petersburg